Vietri peut désigner :
Vietri di Potenza: commune italienne de la province de Potenza (Basilicate)
Vietri sul Mare: commune italienne de la province de Salerne (Campanie)